Belt – termine inglese che indica la cintura

Geografia 
Belt – città statunitense nel Montana
Belt – villaggio dei Paesi Bassi

Altro
Belt – uno degli pseudonimi usati dal giornalista e poeta italiano Antonio Beltramelli